Bilbor:
 Comuna Bilbor (, ), o comună în județul Harghita, Transilvania, România
 Bilbor (, ), un sat din județul Harghita, Transilvania, România
 Biserica de lemn din Bilbor
 Râul Bilbor (), județul Neamț, un curs de apă, afluent al râului Cracăul Alb

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară